Arrés es un término que puede referirse a los siguientes lugares de España:

 Arrés (Huesca), localidad del municipio de Bailo, provincia de Huesca.
 Arrés (Lérida), municipio de la provincia de Lérida:
 Arrés de Abajo, localidad del municipio de Arrés, provincia de Lérida.
 Arrés de Arriba, localidad del municipio de Arrés, provincia de Lérida.